Малката (Јамбол, 10. април 1991) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми

Спотови

Фолклорни спотови 

Рођени 1991.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи